Grande Prêmio Bento Gonçalves es una carrera de caballos purasangre, Grupo I de Brasil para competidores con edad de 3 o más años de todas la nacionalidades,  que ocurre cada noviembre en el Hipódromo do Cristal. Es la más tradicional competición en pista de arena y su disputa remonta a 1909.

Fecha de la Prueba 
A mediados de noviembre.

Historial 
El uruguayo Aguapehy (hijo de Express) ganó la primera disputa, en 1909. El argentino Chupito (hijo de Electrodo) lo ganó en 1973, además de ganar el Gran Premio Carlos Pellegrini y el Gran Premio José Pedro Ramírez.

Resultados

Referencias 

B
Hípica en Brasil
Competiciones ecuestres de Brasil